Вячеслав Анатольевич Семёнов:
 Семёнов, Вячеслав Анатольевич (род. 1946) — советский и российский баянист, композитор, педагог.
 Семёнов, Вячеслав Анатольевич (1956—2020) — советский футболист, тренер.
 Семёнов, Вячеслав Анатольевич (1969—2015) — Герой Украины.